Steleocerellus är ett släkte av tvåvingar. Steleocerellus ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fritflugor
Steleocerellus